

Geografia
 San Secondino – frazione di Pastorano in provincia di Caserta

Santi
 San Secondino, martire a Lambesa con Agapio, 4 maggio 
 San Secondino, vescovo e martire a Sinuessa con Casto, 1º luglio
 San Secondino, martire con Saturo, Saturnino e Revocato, 7 marzo
 San Secondino, martire venerato a Capua, 27 maggio
 San Secondino, vescovo in Puglia, 11 febbraio
 San Secondino, martire in Mauritania, 24 marzo
 San Secondino, martire a Roma, 1º agosto
 San Secondino, martire a Cordova, 20 aprile

Pagine correlate 
 Secondino
 San Secondo (disambigua)